Deux villages du pays de Galles portent le nom de Llanfynydd :
 Llanfynydd, dans le Carmarthenshire ;
 Llanfynydd, dans le Flintshire.